

События 
 Консулы: Гай Манлий Вульсон, Луций Юлий Юлл, Публий Манлий Капитолин (все — патриции), Гай Секстилий, Гай Эренуций, Луций Антистий, Марк Альбиний и Публий Требоний (все — плебеи).
 Афинский архонт-эпоним Никон (379—378 годы до н. э.).
 Спартанец Полибиад после длительной осады захватывает Олинф и распускает Халкидскую лигу.
 Демократический переворот в Фивах. Олигархи во главе с Архием и Леонтиадом перебиты, спартанский гарнизон капитулирует. Восстановление демократии при участии Пелопида. Воссоздание Беотийского союза. Агесилай склонил спартанцев объявить Фивам войну. В поход отправлен Клеомброт, который вернулся, не совершив ничего достойного.
 Родос заключает союз с Афинами.
 Афины по требованию персидского царя, заключившего мир с афинянами, отзывают Хабрия из Египта (Персия находилась в состоянии войны с Египтом). Хабрий возвращается в Афины и становится стратегом.
 30-я династия в Египте (379—343 годы до н. э.).
 Фараон Нектанеб (Нехтнебеф) I (379—361 годы до н. э.).
 Начало 370-х годов до н. э. — Аминта при содействии спартанцев и фессалийцев победил олинфян и вернул потерянные области.

См. также

Примечания